Tarifa puede referirse a:

 La Tarifa (servicio público), el precio unitario fijado por las autoridades para los servicios públicos realizados a su cargo.
 Tarifa, una localidad y municipio español de la provincia de Cádiz;
 Tarifa (Granada), una localidad del municipio español de Cúllar, en la provincia de Granada;
 La Punta de Tarifa, un promontorio o cabo español; o
 Radio Tarifa, grupo español de música.